Степаню́к — українське прізвище, похідне від імені Степан. Відомі носії:

 Степанюк Борислав Павлович — український поет.
 Степанюк Володимир Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанюк Володимир Миколайович (1974—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанюк Володимир Петрович — український громадський діяч. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Степанюк Володимир Ярославович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанюк Віктор Федорович ( 1958) — віце-прем'єр-міністр Республіки Молдова в 2008—2009 рр..
 Степанюк Георгій Павлович (* 1963) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Степанюк Дарина Вікторівна — українська плавчиня.
 Степанюк Дмитро Петрович — народний депутат України 2-го скликання.
 Степанюк Іван Васильович — український поет.
 Степанюк Оксана Анатоліївна ( 16 червня 1977) — українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано), бандуристка-вокалістка, Заслужена артистка України, Посол Доброї Волі, солістка Токійської опери Фудзівара (Японія).
 Степанюк Олександр (1921—1952) — керівник Білоруського окружного та Житомирського окружного проводів ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Степанюк Руслан Юрійович — український футболіст.
 Степанюк Світлана Володимирівна — кандидат медичних наук, доцент, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Степанюк Сергій Анатолійович  — український композитор, диригент і філософ.

Примітки 

Українські прізвища